Wehrlin ist der Familienname folgender Personen

 Arthur Wehrlin (1863–1950), deutscher Schauspieler und Regisseur 
Johann Jakob Wehrlin (1734–1781), Schweizer Mäzen 
Marc Wehrlin (1948–2022), Schweizer Filmfachmann, Rechtsanwalt und Politiker 

Siehe auch

 Wehrling